Royale může být:

V dopravě
 Bugatti Royale – luxusní automobil
 Ford Royale – automobil vyráběný firmou Ford Motor Company
 MS Royale – výletní loď používaná několika společnostmi
 Daewoo Royale – automobil vyráběný firmou Daewoo Motors
 Holden Royale – několik různých automobilů vyráběných firmou Holden
 Oldsmobile 88 Royale – výrobní řada automobilu Oldsmobile 88
 Royale Airlines – již zaniklá malá letecká společnost
 Royale Racing Cars – zaniklá společnost na výrobu závodních aut

Ostatní
 La Royale – jiný název pro Francouzské námořnictvo
 Île Royale – největší a nejzápadnější ostrov souostroví Îles du Salut
 Royale (vousy) – malý pruh vousů nad bradou pod dolním rtem
 Royale (nahrávací společnost) – americká nahrávací společnost z dob počátků éry LP
 Energy Blue – jeden ze vzhledů systému Windows, jinak zvaný Royale
 Hotel Royale – epizoda druhé sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Hamburger Royale nebo McRoyale – typ hamburgeru
 Isle Royale – ostrov na Hořejším jezeru

Související rozcestníky
 Battle Royale (rozcestník)
 Casino Royale
 Royal

Reference